Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken, nu Suiker Unie
VCS (voetbalclub), een voetbalclub uit Zuid-Holland 
VCS (studentenvereniging), Vereinigung christlicher Studentinnenverbindungen Österreichs
VCS, een IT term